Dietmar Hochmuth ist der Name folgender Personen:

* Dietmar Hochmuth (Regisseur) (* 1954), deutscher Regisseur und Drehbuchautor 
 Dietmar Hochmuth (Fußballspieler) (* 1955), deutscher Fußballspieler